Josep Serra (alcalde), alcalde de Palafrugell (1825-26) 
 Josep Feliu i Codina (Barcelona, 1845 - Madrid, 1897), dramaturg 
 Josep Serra i Abella (Barcelona, 1906 - Cornellà de Llobregat, 1906), ceramista
 Josep Serra i Bonal (Peralada, 1874 - Barcelona, 1939), músic i compositor de sardanes, pare del conegut compositor Joaquim Serra 
 Josep Serra i Campdelacreu (Vic, 1848 - 1901), escriptor i historiador, pare de Manuel Serra i Moret
 Josep Serra Clarós, alcalde de la Vila de Gràcia en dos períodes entre 1865 i 1867
 Josep Maria Serra i Constantí (La Garriga, 1922), dibuixant i caricaturista a diverses publicacions periòdiques, com El Correo Catalán i TBO
 Josep Serra Escandell, (Eivissa, 1982), alcalde de Sant Josep 
 Josep Serra i Estruch (Bràfim, 1921 - Barcelona, 1997), pedagog, escriptor i cineasta afeccionat
 Josep Miquel Serra i Ferrer, beat i fundador de diverses missions a Califòrnia
 Josep Serra i Gil (Amposta, 1923 - 2002), ciclista professional
 Josep Serra i Janer (Castelladral, 1921), sacerdot i escriptor
 Josep Benet Serra i Julià (Mataró, 1811 - Benicàssim, 1886), bisbe i fundador. Monjo benedictí, exercí de bisbe a Austràlia, ajudà a restaurar els monestirs de Samos, Santo Domingo de Silos i Valvanera, fundà l'Asil de Penedides
 Josep Serra i Llimona (L'Ametlla del Vallès, 1937 - 2020), pintor, dibuixant i gravador
 Josep Serra i Massana (Igualada, 1896 - Barcelona, 1980). Conegut per Pompilio, pioner del cinema d'animació i publicitari
 Josep Serra i Porsón (Roma, 1828 - Barcelona, 1910), pintor
 Josep de Calassanç Serra i Ràfols (Maó, 1902 - Barcelona, 1971), arqueòleg i conservador del Museu d'Arqueologia de Barcelona
 Josep Serra i Ramoneda (1933), director fins al 2005 de la Caixa de Catalunya, professor d'economia de la Universitat Autònoma de Barcelona, membre de l'IEC
 Josep Serra i Rosselló (Rubí, 1898 - Barcelona, 1969), historiador i arxiver a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
 Josep Serra i Santa (Buenos Aires, 1916 - ?, 1998), pintor
 Josep Maria Serra i Valls (Barcelona, 1876 - 1955), enginyer, autor del telefèric de Sant Jeroni, a Montserrat
 Josep Serra i Villalba (Barcelona, 1969), coordinador general de la Fundació Caixa de Catalunya (2002-2005), director del Museu Picasso i del MNAC